Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2009/2010 – rozpoczął się 8 grudnia 2009 w Rovaniemi, a zakończył 14 marca 2010 w Ruce. W Polsce zaplanowano 4 konkursy, jednak przeprowadzone zostały 3.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2009 w sportach zimowych
2010 w sportach zimowych